Gilles de Rais
René de Rais